Краузер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Краузер, Босли (1905—1981) — американский кинокритик
 Краузер, Райан (род. 1992) — американский толкатель ядра, олимпийский чемпион 2016 года в Рио-де-Жанейро.